Hyalella är ett släkte av kräftdjur. Hyalella ingår i familjen Hyalellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Hyalella